ÖVK ist die Abkürzung für:
 Österreichischer Verband für Kraftdreikampf – von der Österreichischen Bundes-Sportorganisation anerkannter verbandlicher Zusammenschluss von Vereinen
 Österreichischer Verein für Kraftfahrzeugtechnik – Verein zur Förderung der Symbiose der theoretischen Wissenschaften mit den Erkenntnissen der praktischen Anwendung des Maschinenbaus
 Österreichische Vorsorgekasse, ehemaliger Name der Valida Plus AG – eine Mitarbeitervorsorgekasse in Österreich
 Verbundkatalog Öffentlicher Bibliotheken, siehe Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV)

OVK